Nanda bezeichnet:

 Nanda (Mythologie), in der indischen Mythologie den Pflegevater des jungen Krishna
 Nanda (Buddhist), Buddhas jüngeren Halbbruder
 Nanda (Dynastie), eine Herrscherdynastie im indischen Magadha des 4. Jahrhunderts v. Chr.
 Nanda (Australien), eine Ortschaft in Australien
 Nanda (Aborigines), ein Clan der australischen Aborigines 

Nanda ist der Familienname folgender Personen:

 Govind Nanda (* 2001), US-amerikanischer Tennisspieler
 Gulzarilal Nanda (1898–1998), indischer Politiker
 Meera Nanda (* 1954), indische Philosophin und Autorin
 Prashant N. Nanda, indischer Tischtennisspieler
 Prashanta Nanda (* 1947), indischer Schauspieler, Filmregisseur und Politiker
 Raj Nanda (* 1978), australischer Squashspieler
 Sardarilal Nanda (1915–2009), indischer Admiral
 Serena Nanda (* 1938), US-amerikanische Autorin und Anthropologin
 Srabani Nanda (* 1991), indische Leichtathletin

Nanda ist der Künstlername von: 

 Nanda (Schauspielerin) (1939–2014), indische Schauspielerin

NANDA ist Abkürzung für:
 North American Nursing Diagnosis Association, eine Organisation, die sich mit Pflegediagnosen beschäftigt

NANDA